Wang Ping-Wei (d. 2001) este un om de știință chinez, membru de onoare al Academiei Române. 

Decese în 2001
Membri de onoare din străinătate ai Academiei Române